Карбона́ты аммо́ния — неорганические соединения, соли аммония и угольной кислоты:
 Карбонат аммония — основная (средняя) соль аммония и угольной кислоты, с формулой (NH)CO
 Гидрокарбонат аммония — кислая соль аммония и угольной кислоты, с формулой NHHCO